Calasanz ist der Familienname folgender Personen:

 José Calasanz (auch: Joseph von Calasanza; um 1556–1648), Stifter des Piaristenordens
 José Calasanz Marqués (1872–1936), spanischer Ordenspriester und Märtyrer